Vladislau (1227–1247) fou marcgravi de Moràvia i hereu del regne de Bohèmia de la dinastia Premíslida.

Vladislau era el fill gran de Venceslau I, rei de Bohèmia, i de la seva esposa Cunegunda de Hohenstaufen, filla de Felip de Suàbia, rei d'Alemanya. El seu germà petit fou després el rei Ottokar. Com a hereu al tron, el seu pare el va nomenar marcgravi de Moràvia.

El rei Venceslau volia adquirir els veïns ducats d'Àustria i Estíria que quedaven vacants per la mort de Frederic II el Bataller el 1246; per això va arranjar el matrimoni de Vladislau amb la neboda del darrer duc, Gertrudis de Babenberg o d'Àustria. Fet l'enllaç el mateix 1246, Vladislau va rebre el jurament de la noblesa, però va morir poc després, el 3 de gener de 1247, abans de prendre possessió efectiva dels ducats.

Ancendència 

Premíslides
Ducs d'Estíria
Marcgravis de Carniola